Larsen steht für:

 Larsen (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Larsen (Zauberkünstlerfamilie), US-amerikanische Zauberkünstlerfamilie

geografische Objekte:
 Larsen Bank, submarine Bank im Archipel der Windmill-Inseln, Antarktis
 Larsen-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Larsen Harbour, Naturhafen an der Südostküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Larsen Inlet, Bucht an der Nordenskjöld-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Larsen Islands, Inselgruppe im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Larsen-Kanal, Meerenge im Archipel der Joinville-Inseln, Antarktis
 Larsen-Kliffs, Kliffs im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Larseninsel, Insel in der Gruppe der Robbeninseln, Antarktis
 Larsen Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Larsen-Schelfeis, antarktisches Schelfeis im Weddell-Meer

Siehe auch:
 Larsen-Johansson-Krankheit
 Larsen-Syndrom (Rotter-Erb-Syndrom)
 Larsen & Toubro, indisches Bauunternehmen
 Mount Larsen
 Larssen